Astra – zespół satelitów telekomunikacyjnych, również potoczna nazwa operatora SES Astra
 Astra – album muzyczny zespołu Asia
 Astra – marka należąca do produkującej broń hiszpańskiej firmy Astra-Unceta SA
 Astra – dom handlowy we Wrocławiu
 Astra Giurgiu – rumuński klub piłkarski
 Astra Vagoane Călători – rumuński producent pojazdów szynowych
 Astra Krotoszyn – polski klub piłkarski
 Opel Astra – samochód osobowy

Zobacz też 

 AstraZeneca